Protoeukrohnia lata är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina 2003. Protoeukrohnia lata ingår i släktet Protoeukrohnia och familjen Eukrohniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
lata